

Personnalités 

  (1917-1988), résistant et homme politique slovène ;
 Cédric Cotar (né en 1974), joueur français de football américain ;
 Luka Čotar (né en 1996), coureur cycliste slovène ;
 Martin Cotar (née en 1977), coureur cycliste croate.